|-
| 140201 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140202 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140203 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140204 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140205 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140206 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140207 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140208 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140209 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140210 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140211 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140212 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140213 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140214 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140215 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140216 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140217 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140218 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140219 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140220 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140221 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140222 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140223 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140224 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140225 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140226 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140227 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140228 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140229 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140230 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140231 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140232 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140233 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140234 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140235 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140236 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140237 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140238 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140239 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140240 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140241 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140242 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140243 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140244 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140245 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140246 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140247 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140248 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140249 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140250 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140251 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140252 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140253 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140254 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140255 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140256 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140257 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140258 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140259 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140260 - || || 25 de setembre de 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 140261 - || || 25 de setembre de 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 140262 - || || 24 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140263 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140264 - || || 25 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140265 - || || 26 de setembre de 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 140266 - || || 16 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140267 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140268 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140269 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140270 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140271 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140272 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140273 - || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140274 - || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140275 - || || 16 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140276 - || || 18 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140277 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140278 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140279 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140280 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140281 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140282 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140283 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140284 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140285 - || || 21 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140286 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140287 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140288 - || || 29 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140289 - || || 29 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140290 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140291 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140292 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140293 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140294 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140295 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140296 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140297 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140298 - || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140299 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140300 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-|}

0